Abdellah El Makhlouk alias Daoudi ou  encore Abdellah Daoudi est un chanteur marocain de Chaâbi

Biographie

Discographie 
2009 : Hkayti M3ak Salate

2010 : L3in Dam3a

2011 : Makayn Laman Nachki

2012 : Galouli Rkab Sfina

2013 : Lflous Katkhasem

2014 : Nsay Dmou3i

2015 : 9ad Ma Ghab El Ha9 Y

ban

2017 : Wach Kounti Tnsani

Lien externe 
 Abdellah Daoudi Page de Abdellah Daoudi sur BoxZik

Chanteur marocain
Naissance en octobre 1972